

Patronyme 

 Arthur Huc, (1854-1932), un homme politique et journaliste français ;
 Charles Huc (1808-1854), un banquier et homme politique français ;
 Évariste Huc, (1813-1860), un religieux français ;
 Robin Huc, (1965-), un footballeur français ;
 Philippe Huc, (1889-1941), un poète français.

Acronyme 
 HUC-JIR (Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion), une université juive américaine et israélienne

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie d'acronyme